Сапро́нов — русская фамилия. Известные носители:
 Сапронов, Анатолий Георгиевич (род. 1939) — ректор ЮРГУЭС (1997—2007).
 Сапронов, Валентин Гаврилович (1932—2019) — советский футболист, тренер.
 Сапронов, Владимир Сергеевич (1939—2019) — русский поэт.
 
 Сапронов, Сергей Валентинович (род. 1961) — советский и украинский футболист, тренер.
 Сапронов, Тимофей Владимирович (1887—1937) — российский революционер, большевик, один из лидеров левой оппозиции.
 Сапронов, Юрий Анатольевич (род. 1964) — российский продюсер, сценарист, генеральный директор ЗАО «Всемирные русские студии».

